Wangdi ist der Familienname folgender Personen:
 Kezang Wangdi, bhutanischer Fußballspieler
 Tshering Wangdi, bhutanischer Fußballspieler